Eucaliptus (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Eucaliptus (plaats), hoofdplaats van de gemeente